Оно является 185-м простым числом, а относительно их последовательности расположено между  и .

Математика 
 1103 — четырёхзначное нечётное простое число.
 Число 1103 является простым числом Софи Жермен и наименьшим из таких чисел, которое может быть представлено в виде суммы четырёх последовательных простых чисел.
 1103 является сбалансированным простым числом — простым числом, равным среднему арифметическому предыдущего и следующего простых чисел. Также это наименьшее из сбалансированных простых чисел, которое является отражаемым ( — простое число, запись которого сохраняет прежний смысл при вертикальном зеркальном отражении, из-за чего может содержать лишь цифры 0, 1, 3 и 8).
 Число 11033 + 2 является простым.
 1103 — число различных графов с 9 вершинами и 8 гранями.
 Рамануджан нашёл интересную аппроксимацию для числа , равную .

Свойства десятичной записи 
  = . При переворачивании числа и его квадрата равенство сохраняется:
  = 
 Сумма цифр, сумма квадратов цифр, сумма кубов цифр и сумма четвёртых степеней цифр числа 1103 — простые числа:
  = 5,
  =  = 11,
  =  = 29,
  =  = 83.
 Сумма пятых степеней цифр равна составному числу 245.

«Жизнь» Конвея 
В игре «Жизнь» из всех пентамино самой долгой эволюцией обладает R-пентамино. Эволюция этого пентамино становится тривиальной лишь спустя 1103 поколения.

Примечания

Литература 
 
Простые числа